

Astronomia 
 2741 Valdivia – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Valdivia – capoluogo della provincia di Valdivia (Cile)
 Valdivia – comune del dipartimento di Antioquia (Colombia)

Persone 
 Javier Valdivia – calciatore messicano
 Jorge Valdivia – calciatore cileno
 Pierrick Valdivia – calciatore francese